Хайдаров — фамилия тюркского происхождения. Известные носители:
 Хайдаров, Азиз Саидрахимович (род. 1985) — узбекский футболист, полузащитник клуба «Бунёдкор» и сборной Узбекистана.
 Хайдаров, Алик (род. 1981) — туркменский футболист, защитник ашхабадского «Алтын Асыра».
 Хайдаров, Амен Абжанович (1923—2015) — советский и казахстанский режиссёр-мультипликатор.
 Хайдаров, Амир Сулейманович (1911—1996) — Герой Советского Союза.
 Хайдаров, Ашур Карабаевич (1916—1998) — таджикский живописец.
 Хайдаров, Ашур (1917—1991) — советский и узбекский государственный и партийный деятель.
 Хайдаров, Аюб Хайдарович (1922—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Хайдаров, Бакит Хайдарович (1919—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Хайдаров, Зелимхан - управляющий аппарата президента Узбекистана
 Хайдаров, Карим Хайдарович (1934—2021) — таджикский учёный.
 Хайдаров, Максутали (1927—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Хайдаров, Олег Радикович (род. 1975) — заслуженный мастер спорта России (хоккей с мячом), двукратный вице-чемпион мира.
 Хайдаров, Равиль Рафизович (род. 1966) — советский хоккеист.
 Хайдаров, Равшан Акмалович (род. 1961) — узбекский футболист и футбольный тренер.
 Хайдаров, Равшан Хайдарович
 Хайдаров, Рашид Абдулхаевич (1949—2014) — узбекский и советский физик.
 Хайдаров, Ремир Амирович (1977—2012) — российский хоккеист, защитник в клубах «Ак Барс» и «Рубин».
 Хайдаров, Сулаймон Хайдарович (1921—1986) — советский узбекский винодел и политик.
 Хайдаров, Уткирбек (род. 1974) — узбекский боксёр.

Составные фамилии 
 Мир-Хайдаров, Рауль Мирсаидович (род. 1941) ― российский писатель, автор более 30 книг, лауреат Литературной премии МВД СССР, заслуженный деятель искусств.